Obrež peut désigner :

 Obrež, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine ; elle est située dans la municipalité de Pećinci, district de Syrmie (Srem) ;
 Obrež, une localité de Serbie située dans la municipalité de Varvarin, district de Rasina ;